

Sigle 
 British Expeditionary Force (Corpo di spedizione britannico) – le forze britanniche inviate in Francia nel corso della prima guerra mondiale e del primo anno della seconda guerra mondiale

Codici 
 BEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bluefields (Nicaragua)
 BEF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco belga (sostituito dall'Euro), ex valuta del Belgio